Бори́с Петро́вич Ивано́в (р. 7 июля 1941 года, г. Торопец Калининской области) — советский и российский государственный деятель, глава администрации Читинской области с 30 ноября 1991 года по 22 января 1996 года. Председатель Правления коммерческого банка «Забайкалзолотобанк» (г. Чита).

Биография 
Родился в 1941 году в Торопце (ныне — Тверской области). Окончил Кемеровский индустриальный техникум и Всесоюзный финансово-экономический институт; работал мастером, преподавателем в профессионально-техническом училище в Новокузнецке Кемеровской области, в Новокузнецком райкоме ВЛКСМ, заведовал сектором Всесоюзных ударных комсомольских строек Кемеровского обкома ВЛКСМ.

1968—1972 — командировка в Монгольскую народную республику, работал в строительных организациях; с 1972 г. — прораб, начальник участка в строительных организациях г. Кемерово, затем заведующий промышленно-транспортным отделом райкома КПСС; 1980—1987 — председатель плановой комиссии — заместитель председателя Исполкома Кемеровского городского Совета, председатель плановой комиссии Исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов; 1987—1990 — председатель плановой комиссии, с 1990 г. — начальник Главного планово-экономического управления и первый заместитель председателя Исполкома Читинского областного Совета; в апреле 1991 г. избран председателем Читинского облисполкома.

В ноябре 1991 г. назначен главой администрации Читинской области; в 1993 г. неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва; в январе 1996 г. был освобожден от должности главы администрации области по собственной просьбе.

Был одним из организаторов Читинского регионального отделения ПРЕС в 1993 г., 1995—1996 — член Совета Федерации; имеет государственные награды СССР и Монголии. Работал председателем правления коммерческого банка «Забайкалзолотобанк» в 1996-98 гг.

Примечания

Ссылки 
Иванов Борис Петрович

Народные депутаты России
Губернаторы Читинской области
Члены КПСС
Председатели Читинского облисполкома
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Кемеровского городского совета
Депутаты Кемеровского областного совета